Die Toyota Racing Series 2015 war die elfte Saison der Toyota Racing Series. Sie begann am 17. Januar in Christchurch und endete am 15. Februar in Feilding. Insgesamt wurden 16 Rennen auf 5 Rennstrecken ausgetragen. Lance Stroll gewann die Fahrerwertung.

Teams und Fahrer 
Alle Fahrer verwendeten das Fahrzeug Toyota FT50.

Rennkalender 
Es wurden fünf Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Ein Rennen fand am Samstag, zwei Rennen am Sonntag statt. Die Veranstaltungen fanden an fünf aufeinander folgenden Wochenenden statt. In Taupo fand ein zusätzliches Rennen am Samstag statt.

Die Startaufstellung für das erste Rennen wurde durch die schnellste Zeit eines Fahrers im ersten Qualifying ermittelt. Für das zweite Rennen wurde nach der Zielreihenfolge des ersten Rennens gefahren, wobei entweder die ersten vier, sechs oder acht Piloten in umgekehrter Reihenfolge (reversed grid) starteten, je nachdem wie groß das Starterfeld war. Im dritten Rennen wurde die Startaufstellung für das Rennen durch die schnellste Zeit des zweiten Qualifyings ermittelt.

Wertung

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung 

Mathias Kristensen wurden 14 Punkte, Damon Leitch 16 Punkte und Arjun Maini 18 Punkte abgezogen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Toyota Racing Series (englisch)

Motorsportsaison 2015